Decker Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Decker Township du comté de Richland dans l'Illinois.
  du comté de Knox dans l'Indiana.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships